Ardito – nome proprio di persona maschile
 Ardito – attributo araldico
 Ardito – torpediniera di scorta della Regia Marina varato nel 1942
 Ardito – cacciatorpediniere della Marina Militare italiana varato nel 1971
 Ardito – cacciatorpediniere della Regia Marina varato nel 1912

Pagine correlate 
 Arditi (disambigua)